

Abbigliamento 
 Clarks – marchio di calzature della C&J Clark International

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Clarks – villaggio della Parrocchia di Caldwell, Louisiana
 Clarks – villaggio della Contea di Merrick, Nebraska